|}

Die Bahnstrecke Tithorea–Domokos ist eine noch nicht fertiggestellte Neubaustrecke der griechischen Eisenbahn Organismos Sidirodromon Ellados (OSE).

Die doppelgleisige und elektrifizierte Strecke ist 106 km lang und ersetzt die 122 km lange, eingleisige Altstrecke. Das Bauprojekt begann 1997 und soll 2018 abgeschlossen werden. Die Kosten liegen bei etwa 1,8 Mrd. Euro.

Zusammen mit der 2007 fertiggestellten Schnellfahrstrecke Domokos–Platy soll die Reisezeit zwischen Athen und Thessaloniki auf 3,5 Stunden sinken.

Der Abschnitt zwischen Tithorea und Lianokladi wurde im Februar 2018 in Betrieb genommen.

Verlauf 
Die Strecke beginnt in Tithorea. Anschließend verläuft sie Richtung Osten und unterquert den Kallidromo mit einem 9 km langen Tunnel. Danach läuft sie durch das Tal des Sperchios bis Lianokladi. Danach folgt die Querung des Othris-Gebirges mit einem 6,4 km langen Tunnel. Darauf folgt ein flacher Abschnitt durch den ausgetrockneten Xiniada-See. Nach einem bergigen Abschnitt wird Domokos erreicht.

Weblinks 
 Offizieller Projektsteckbrief der ERGOSE SA

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Griechenland
Eisenbahnprojekt